Список перечисляет резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о недопустимости определённых видов практики, способствующих эскалации современных форм расизма.

Предыстория 
В 2004 и 2005 году Комиссия по правам человека ООН приняла резолюции о недопустимости определённых видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, за № 2004/16 (36 голосами против 13 при 4 воздержавшихся) и 2005/5 (46 голосами против 0 при 4 воздержавшихся). Генеральная ассамблея ссылалась на эти резолюции в первой из своих вышеперечисленных резолюций.

Примечания 

Антирасизм
Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН
Списки:ООН